Лос Амелес има више значења:

 Лос Амелес, Аколко (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Амелес, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику